Călărași puede hacer referencia a:
 Călărași — una ciudad en Rumania.
 Călărași — un distrito administrativo (județ) en Rumania, con la capital en la ciudad Călărași.
 Călărași — una ciudad de Moldavia.
 Călărași — una comuna del distrito de Botoșani en Rumania.